John Beatty ist der Name folgender Personen:

* John Beatty (Politiker) (1749–1826), US-amerikanischer Politiker
 John Beatty (General) (1828–1914), US-amerikanischer Politiker und General
 John Beatty (Zeichner) (* 1961), US-amerikanischer Comiczeichner
 John William Beatty (1869–1941), kanadischer Maler

siehe auch:
 John Beattie